

Astronomia
 3858 Dorchester – asteroide della fascia principale

Geografia

Canada
 Dorchester (Nuovo Brunswick), nel Nuovo Brunswick
 Dorchester (Ontario), in Ontario

Regno Unito
 Dorchester (Dorset), nel Dorset
 Dorchester on Thames, nell'Oxfordshire

Stati Uniti
 Dorchester (Illinois), nell'Illinois
 Dorchester (Iowa), nell'Iowa
 Dorchester (Massachusetts), nel Massachusetts
 Dorchester (Nebraska), nel Nebraska
 Dorchester (New Hampshire), nel New Hampshire
 Dorchester (Texas), nel Texas
 Dorchester (Wisconsin), nel Wisconsin
 Contea di Dorchester (Maryland), nel Maryland
 Contea di Dorchester (Carolina del Sud), nella Carolina del Sud